Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2007, JVM i ishockey 2007, var den 31:e upplagan av Juniorvärldsmästerskapet i ishockey som arrangerades av IIHF.

Mästerskapet avgjordes i fyra divisioner (toppdivision - Division III). Dessa divisioner spelades som sex turneringar:

Topp spelades i Leksand och Mora, Sverige, under perioden 26 december 2006 - 5 januari 2007.DIV I-A i Bad Tölz, Danmark, under perioden 11 december 2006 - 17 december 2006.DIV I-B i Torre Pellice, Italien, under perioden 11 december 2006 -17 december 2006DIV II-A i Miercurea Ciuc, Rumänien, under perioden 10 december 2006 - 16 december 2006DIV II-B i Elektrėnai, Litauen, under perioden 11 december 2006 - 17 december 2006DIV III i Ankara, Turkiet, under perioden 8 januari 2007 - 14 januari 2007

Kanada vann för tredje året i rad och sitt 13:e JVM-guld totalt, Ryssland tilldelades silvermedaljerna och USA tog bronset.

Slutresultat

Toppdivisionen
 Inledande omgång 
 Grupp A 

Alla tider är lokala (UTC +1)

 Grupp B 

Alla tider är lokala (UTC +1)

 Nedflyttningsomgång 

Not: Matcherna  2–4  och  4–1 ' från inledande omgången är inräknade i tabellen.

Alla tider är lokala (UTC +1)

Slutspel 

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om 5e plats

Bronsmatch

Final

Skytteliga

Målvaktsligan 
(Minimum 60 minuter spelade)

Turnerings utmärkelser

Mest värdefulla spelare
 Carey Price

All-star lag

Målvakt:  Carey Price
Back:  Erik Johnson,  Kristopher Letang
Forwards:  Alexei Cherepanov,  Patrick Kane,  Jonathan Toews

IIHF val av bästa spelare

Målvakt:  Carey Price
Back:  Erik Johnson
Forward:  Alexei Cherepanov

Slutresultat 

Tyskland och Vitryssland degraderades till Division I inför 2008.

2006 i Danmark
2006 i Italien
2006 i Litauen
2006 i Rumänien
Sport i Sverige 2006
Sport i Sverige 2007
2007 i Turkiet
Internationella ishockeytävlingar i Danmark
Internationella ishockeytävlingar i Italien
Internationella ishockeytävlingar i Turkiet
Internationella ishockeytävlingar i Rumänien
Internationella ishockeytävlingar i Sverige
Ishockeysäsongen 2006/2007
Sportevenemang i Ankara
Sportevenemang i Leksand
Sportevenemang i Mora
Internationella ishockeytävlingar i Litauen
2007